Дми́трий Васи́льевич Сиву́хин (18 августа 1914 года, Новосибирск — 25 ноября 1988 года) — советский физик, автор широко известного «Общего курса физики». Кандидат физико-математических наук, профессор МФТИ.

Автор статей по гидродинамике, статистической физике, физической оптике, физике плазмы, электродинамике.

Награды и премии 
Награждён 9 медалями, в том числе медалью «За трудовую доблесть»
 Сталинская премия третьей степени (1953)  — за расчетно-теоретические работы по изделию РДС-6с и РДС-5

Биография 
Родился 18 августа 1914 года в Новосибирске. Русский. Отец — Василий Федорович Сивухин (1890—1922) — крестьянин, уроженец села Скомово Юрьев-Польского уезда, был мобилизован в царскую армию в августе 1914 года и отправлен на фронт в качестве солдата, после Октябрьской революции участвовал в гражданской войне в рядах Красной Армии, где и умер в декабре 1919 года от тифа (либо вернулся к семье в село Скомово и умер от тифа же в 1922 году). Мать — Елизавета Ивановна Перемиловская — учительница начальной школы. Вернулась с детьми в село Скомово из Сибири в 1914 году, работала в Юрьев-Польском районе Ивановской губернии, позже во Владимирской области, последние годы — в Афинеевской начальной школе. Умерла в январе 1943 года. Д. В. Сивухин назван в честь дяди, революционера, сподвижника Фрунзе, Дмитрия Федоровича Сивухина (1885—1909), уроженца села Скомово Юрьев-Польского уезда, замученного во Владимирском централе.

Жена — Геся Соломоновна Крейнина, в дальнейшем преподавала вместе с ним в МФТИ.

Дмитрий Васильевич окончил Юрьев-Польскую школу 2-й ступени. После окончания школы был направлен на должность учителя математики в Никольскую профшколу Юрьев-Польского района, откуда был переведён (в связи с реорганизацией школы в сентябре 1931 года) в Калининскую школу колхозной молодёжи на ту же должность. Проработав на новом месте 2 года, поступил на физический факультет МГУ, который окончил в 1939 году по специальности «теоретическая физика». Поступил в аспирантуру, но не окончил её в связи с началом Великой Отечественной войны.

Во время войны служил офицером-артиллеристом, принимал участие в битве за Москву. Со слов Дмитрия Васильевича, его воспоминания о событиях 1941 года были записаны его коллегой, известным теоретиком Борисом Андреевичем Трубниковым.

В 1953 году секретным постановлением Совмина СССР Сивухину была присуждена Сталинская премия третьей степени за участие в теоретических расчётах ядерной бомбы РДС-5 и первой термоядерной бомбы РДС-6с во время работы в Институте физических проблем АН СССР.

Работал в Институте атомной энергии имени И. В. Курчатова (ныне — РНЦ «Курчатовский Институт»). С февраля 1946 года и до октября 1986 года читал курс общей физики сначала на физико-техническом факультете МГУ, потом — в Московском физико-техническом институте (МФТИ). Единственный (на 2007 год) профессор МФТИ, не имеющий докторской степени.

Автор получившего широкое признание пятитомного учебника по общему курсу физики. В начале прошлого века подобный курс физики был создан О. Д. Хвольсоном, но к середине столетия он безнадёжно устарел, квантовая механика и теория относительности изменили подход к основам физики. В 1977 году готовые к тому моменту первые три книги курса удостоены золотой медали Выставки достижений народного хозяйства. После смерти Сивухина курс переиздаётся с дополнениями, отражающими физические результаты, полученные после его кончины. Курс переведён на французский и узбекский языки.

В связи с выходом на пенсию прекратил преподавательскую деятельность в октябре 1986 года, остался на кафедре в должности профессора-консультанта. Умер 25 ноября 1988 года.

Награды 
 Орден Отечественной войны II степени (1985)
 медаль «За трудовую доблесть»
 8 других медалей

Библиография

Статьи 
Сивухин Д. В. О международной системе физических величин // Успехи физических наук. — М.:: Наука, 1979. — Т. 129, № 2. — С. 335—338. Цитата: «[…] система СИ не более логична, чем, скажем, система, в которой длина, ширина и высота предмета измеряются не только различными единицами, но и имеют разные размерности»"

Автор нескольких работ в классических сборниках «Вопросы теории плазмы»:
 «Дрейфовая теория движения заряженной частицы в электромагнитных полях» (Том 1, 1963);
 «Кулоновские столкновения в полностью ионизованной плазме» (Том 4, 1964);
 «Энергетический баланс и вопрос о возможности самоподдерживающейся термоядерной реакции в ловушке с магнитными пробками» (Том 5, 1967).

Книги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Гинзбург В. Л., Левин Л. М., Сивухин Д. В. Сборник задач по молекулярной физике.
 Стрелков С. П., Сивухин Д. В., Угаров В. А. Сборник задач по общему курсу физики. Механика.
 Сивухин Д. В. (ред.) Сборник задач по общему курсу физики. Термодинамика и молекулярная физика.
 Стрелков С. П., Сивухин Д. В., Хайкин С. Э. Сборник задач по общему курсу физики: Электричество и магнетизм. — М.: Физматлит Лань, 2006.

Примечания

Ссылки 
 Трубников Б. А.  Месяц в Поленово — рассказ записан Борисом Андреевичем Трубниковым по воспоминаниям Дмитрия Васильевича Сивухина

Выпускники физического факультета МГУ
Преподаватели кафедры общей физики Московского физико-технического института
Физики России
Физики СССР
Физики по алфавиту
Физики XX века
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Участники советского атомного проекта